Hoynck van Papendrecht kan verwijzen naar:

 Cornelius Paul Hoynck van Papendrecht (1686-1754), Nederlands priester
 Anthony Hoynck van Papendrecht (1762-1837), Nederlands advocaat en politicus
 Anthony Hoynck van Papendrecht (1819-1877), Nederlands rechter en politicus
 Jan Hoynck van Papendrecht (1858-1933), Nederlands kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam